Il singolare del torneo di tennis Generali Ladies Linz 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Natalija Medvedjeva che ha battuto in finale Pascale Paradis-Mangon 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Katerina Maleeva (secondo turno)
 Judith Wiesner (secondo turno)
 Mary Pierce (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (semifinali)

 Emanuela Zardo (secondo turno)
 Catarina Lindqvist (quarti di finale)
 Regina Rajchrtová (secondo turno)
 Marketa Kochta (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Generali Ladies Linz 1992